Scholitz ist der Name folgender Orte:
 Scholitz (Dessau-Roßlau), Ortsteil von Mildensee (Stadt Dessau-Roßlau), Sachsen-Anhalt
 Scholitz (Schönwölkau), Ortsteil von Badrina (Gemeinde Schönwölkau) im Landkreis Nordsachsen, Sachsen